Amerikai Egyesült Államok
 Lena (Dél-Karolina)
 Lena (Illinois)
 Lena (Indiana)
 Lena (Louisiana)
 Lena (Mississippi)
 Lena (Nebraska)
 Lena (Oregon)
 Lena (kisváros, Wisconsin)
 Lena (nagyváros, Wisconsin)
 Kanada
 Lena (Manitoba)
 Norvégia
 Lena (Norvégia)
 Spanyolország
 Lena (Spanyolország)
Hasonló
 Léna (egyértelműsítő lap)